Stanislav Belov (; Tiumén, Unión Soviética, 25 de septiembre de 1974) es un historiador y publicista ruso. Reside en la ciudad de Tiumén (Rusia). Desde 1995 hasta 2010 trabajó en un museo local y desde 2010 dirige el departamento de relaciones públicas de TyumenNIIgiprogazo (una empresa subsidiaria de Gazpromo). Es autor de aproximadamente 30 artículos científicos sobre la historia de la provincia de Tiumén y la museología. Al mismo tiempo, desde 2002 hasta 2010, fue periodista de ocio, colaboró con las principales revistas de negocios de Tiumén y publicó cientos de artículos sobre empresas locales, empresarios, etc.

Actividad en esperanto 
Aprendió esperanto de manera autodidacta en invierno de 2007/2008, y desde 2012 cada año participa en los congresos universales. Colabora con periódicos en esperanto, publicando artículos en Beletra Almanako, La Ondo de Esperanto, entre otros. Es miembro vitalicio de la UEA  y fue presidente del fondo de caridad Esperanto en Evoluo (Holanda, Países Bajos), bloguea activamente en Esperanto (principalmente sobre sus viajes a través del Esperanto y leyendo libros en Esperanto)  y contribuye en Wikipedia en esperanto, incluso como administrador.

Wikipedia 
Edita en la Wikipedia en esperanto como RG72, donde es administrador, y también en otros proyectos de Wikimedia.

Bibliografía (seleccionada)

Estudios históricos en ruso

Libro

Artículos 

 Белов С. «Пути Соввласти» и «дорожки Симонова» // Лукич. 2002 .. 1. С. 201-204.
 Белов С. Обыкновенная история (судьба одной тюменской семьи на рубеже веков) // Лукич. 2001 .. 4. С. 177-184.
 Белов С.Л. «День проходит» (дневник А.Я. Быкова, основателя Юргинского музея) // Земля Тюменская: Ежегодник Ежегодник 19. Тюмень, 2006. С. 74-99.
 Белов С.Л. «Прошу проверить и разобрать моё заявление…» (документы о судьбе М.Я. Крауклис из коллекцеии) музеии 16. Тюмень, 2003. С. 291-310.
 Белов С.Л. Антисемитизм в Тюменском крае в 20-е годы ХХ века // Ежегодник ТОКМ. 1998. Тюмень, 1999. С. 56-62. ... (también en: Антисемитизм в Тюменском крае в 1920-х гг // Вторые Татищевские чтения Тезисы докладов и сообщений Екатеринбург, 28-29 апреля 1999 г. Екатеринбург, 1999. С. 188-194; también en: "и Приезд водворение в Сибирь евреям воспрещается… »: из истории еврейской общины в Тюмени: сб. статей и д.
 Белов С.Л. Братские могилы в Тюмени // Лукич. 2001 .. 1. С. 133-134.
 Белов С.Л. Восстание 1921 г. и еврейская община Тюменской губернии // Государственная власть и российское (сибирское) крестьянство в годы революции и гражданской войны: Материалы международной научной конференции. Isis, 2001. S. 65-70. (también en: «Приезд и водворение в Сибирь евреям воспрещается…»: из истории еврейской общины в Тюм.еним.
 Белов С.Л. Еврейские «пособники» Гитлера // «Приезд и водворение в Сибирь евреям воспрещается…»: из иствориии. статей и документов. Тюмень, 2004. С. 149-152.
 Белов С.Л. Еврейские сюжеты. Сюжет первый: Альтшуллеры // Лукич. 2003 .. 2. С. 213-228.
 Белов С. . Еврейское население Тобольской губернии в конце XIX в:. Социально-демографический портрет (по материалам первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.) // Ежегодник ТОКМ. 1997. Тюмень, 1999. С. 38-60.
 Белов С.Л. Закрытие Тюменской синагоги в 1930 году // Словцовские чтения-97: тезисы докладов и сообщений научно-прачнк. Тюмень, 1997. С. 96-98. también en: «Приезд и водворение в Сибирь евреям воспрещается…»: из истории еврейской общины в Тюмени: сбмени. статей и документов. Тюмень, 2004. С. 90-92)
 Белов С.Л. Идея антикоммунистического восстания в сознании населения Тюменского края в 1920-е годы // Словцовские чтения-2000: тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции. Тюмень, 2000. С. 173-177.
 Белов С.Л. Кулачные бои в Тюмени в 1920-е годы // Лукич. 2000. Ч.4. С. 158.
 Белов С.Л. Мокин // Лукич. 2000 .. 5. С. 147-149.
 Белов С.Л. Музеи Тюменского края в 1920-е годы // Ежегодник ТОКМ: 2000. Тюмень, 2001. С. 367-386.
 Белов С.Л. Неизвестная жизнь Марии Крауклис (к истории сталинских репрессий в крае) // Словцовские чтения-2002: Материалы докладов и сообщений Всероссийской научно-практической краеведческой конференции. Тюмень, 2002. С. 110-113.
 Белов С. . Сельский интеллигент Киреев: судьба и мировоззрение (по документам из фондов ТОКМ) // Трудогогйгк Т. I. Барнаул, 2003. С. 161-165.
 Белов С.Л. Слово о краеведе // Земля Тюменская: Ежегодник ТОКМ: 2003. Вып. 17. Тюмень, 2004. С. 159-164.
 Белов С.Л. Тюменское общество изучения местного края в 1920-е годы // Ежегодник ТОКМ: 2001. Тюмень, 2002. С. 358-383. (versión más completa en: Лукич. 2003. Ч.1. С. 35-55; Ч. 2. С. 13-53)
 Белов С. . Тюменское отделение Общества по землеустройству трудящихся евреев: последняя попытка аграризации еврейского населения края // Музей и общество на пороге XXI века. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 120-летию Омского государственного историк. Омск, 1998. С. 129-132.
 Белов С.Л. Вгроза войны в сознании населения Тюменского края в 1920-е годы // Словцовские чтения-99: Тезисы вовлад. Тюмень, 1999. С. 147-152.
 Белов С.Л. Экспозиционная деятельность Тюменского областного краеведческого музея: прошлое, настоящее, будущее (125 к-летию музея) // Земля Тюменская: Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 2004 Вып. 18. Тюмень, 2004. С. 313-334.
 Белов С.Л. Ячейка (люди и судьбы 1937 года) // Земля Тюменская: Ежегодник Тюменского областного краеведчесузог. 18. Тюмень, 2004. С. 88-115.
 Белов С.Л., Соловьёва Ю.А. Волостной писарь Киреев: судьба и мировоззрение (По материалам Книги сделок и договоров веркишешеше 2003. Ч.1. С.193-210.
 Белов С.Л., Соловьёва Ю.А. Заводоуспенская писчебумажная фабрика в 1917-28 гг. - от революции к индустриализации // Ежегодник ТОКМ: 2001. Тюмень, 2002. С.193-214.
 Белов С.Л., Соловьёва Ю.А. Чёегенды Чёрной Речки, или где зародилось сибирское маслоделие? // Земля Тюменская: Ежегодник ТОКМ: 2003. Вып. 17. Тюмень, 2004. С. 95-106.
 Белов С.Л., Чупин В.А. Оверштейны // Земля Тюменская: Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 2004. Вып. 18. Тюмень, 2004. С. 156-169.

Entrevistas en ruso 

 Станислав Белов: у эсперантистов совершенно иное образование, окружение и информационный фон . .

Artículos en esperanto

Esperantujo

Sociedad 

  (analizo de socia malegaleco en Usono)

Rusia

Reseñas de libros 

        (reseña del libro Everyday Life in the World compilado por Hori Yasuo y Arase Sajuki )
        (reseña del libro La calle de Tanja de Kalle Kniivilä )
        (reseña del libro Hasta ahora de Zuska Stožická )
        (reseña del libro Bohemian Lights de Ramón del Valle-Inclán )
        (reseña del libro Love in the Ruins de Trevor Steele )
        (revisión del libro Compendio de psicoanálisis de Sigmund Freud )
        (Reseña del libro "Ni perdón ni redención: la cuestión de la impunidad en los crímenes de lesa humanidad" de Raulo Vanejgemo )
 Alloga Beletra Almanako 7 // Beletra Almanako 9 . Octubre de 2010 . Páginas 49-51. ISBN 9781595691798
 sobre la rana de Mo Yan // Almanaque literario 28 . Febrero de 2017 . ISBN 9781595693440
 Paraíso robado: impresiones contradictorias // Almanaque literario 18 . Octubre de 2013 . pag. 125-129. ISBN 9781595692696

Traducciones 

 Daniil Ivanovich Daños : Rakontetoj (Elfalantaj maljunulinoj; Lignaĵisto Kuŝakov; Kion oni nun vendas en vendejoj; Optika trompo; Okazoj; “Mi decidis distaŭzi unu kompanion...”; [Naskiĝo de Ĥarms]; La koveja periodo; Soneto; Sorto de profesoredzino; Kasistino; Patro kaj filino; La helblua kajero N 10; Pasakaljo N 1; Ĉapo; Anekdotoj el la vivo de Puŝkin; Obstaklo) // Beletra Almanako 39 (BA39). Octubre de 2020 .

Enlaces externos 

 Blog sobre 
 Blog sobre Ipernity en  (no actualizado desde 2017)
 Página en Facebook
 Blog sobre la historia de Tyumen Oblast en 
 Canal en YouTube en

Referencias 

Tiumén
Periodistas de Rusia
Historiadores de Rusia del siglo XXI
Esperantistas de Rusia
Nacidos en Tiumén